

Acronimi 
 JRN – acronimo di Japan National Railways, denominazione inglese delle Ferrovie Nazionali Giapponesi

Codici 
 JRN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Juruena (Brasile)